Grzesiak ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Grzesiak (* 1987), polnische Triathletin
 Józef Grzesiak (* 1941), polnischer Boxer